Accambray ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Accambray (* 1950), französischer Leichtathlet
 William Accambray (* 1988), französischer Handballspieler